Mannar (district), een district in de Sri Lankaanse Noordelijke Provincie
Mannar (eiland), een eiland in dit district
Mannar (plaats), een plaats op dit eiland
Mannar (India), een plaats in de Indiase staat Kerala
Golf van Mannar, een deel van de Indische Oceaan dat tussen het uiterste zuiden van India en Sri Lanka ligt